Kukkola bezeichnet:
 einen Ortsteil der finnischen Stadt Tornio
 einen Ortsteil der schwedischen Gemeinde Haparanda (Gemeinde)